Homonymes et variantes : Cami Debat, Camy Debat, Camy-Debat, Camidebat, Camydebat.

Nom de famille 
Ce patronyme vient du béarnais, dans lequel il signifie littéralement : « chemin d'en bas ».
Il a un quasi-homonyme : Camidebach, signifiant également « chemin d'en bas ».